Bonansa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bonansa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Bonansa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar